Seymour [símór nebo sejmór] může být:

sídlo
 Seymour (Austrálie) – město v Austrálii
 Seymour (Connecticut) – město v USA
 Seymour (Indiana) – město v USA
 Seymour (Iowa) – město v USA
 Seymour (Missouri) – město v USA
 Seymour (Texas) – město v USA
 Seymour (Wisconsin) – město v USA

příjmení či jméno
 David Seymour (1911–1956) – americký fotograf
 Jana Seymourová (rozcestník) (Jane Seymour) – více osob
 John Seymour († 1536) – anglický šlechtic
 Stephanie Seymour (*1968) –americká herečka a modelka
 Thomas Seymour, 1. baron Seymour ze Sudeley (1508–1549) – anglický šlechtic
 William J. Seymour (1870–1922) – americký kazatel, zakladatel letničního hnutí
 Seymour Skinner – postava z animovaného seriálu Simpsonovi, ředitel springfieldské základní školy

jiný význam
 Seymour (hra) – série počítačových her

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení